Bingham Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Bingham Mountain (Alabama)
 Bingham Mountain (Oregon)
 Bingham Mountain (Virginia)